Reine Élisabeth peut faire référence à :

Personnalités 
 
 
 Élisabeth en Bavière, reine des Belges

Lieux et monuments 

 Îles de la Reine-Élisabeth
 Chapelle musicale Reine Élisabeth
 Fairmont Le Reine Élizabeth

Cinéma 
 La Reine Élisabeth, film français sorti en 1912.
 La Reine Élisabeth, film américano-britannique sorti en 1923.

Divers 
 Gâteau Reine Élisabeth
 Concours Reine Élisabeth